Jessica steht für:

 Jessica (Vorname), weiblicher Vorname
 Jessica (Band), ostdeutsche Popband
 Jessica (Sängerin) (* 1989), US-amerikanische Sängerin
 Jessica (Schiff), 2001 verunglückter Öltanker 
 Jessica (1961), italienisch-französische Filmkomödie aus dem Jahr 1961
 Jessica (Gattung), eine Gattung aus der Familie der Zartspinnen (Anyphaenidae)
 Jessica (Song), Song der amerikanischen Allman Brothers Band

Jessika steht für:
 Jessika (Sängerin) (* 1989), maltesische Sängerin

Siehe auch:
 Mordfall Jessica